Carla Pérez puede estar haciendo referencia a:

 Carla Pérez, actriz española.
 Carla Pérez, cantante y bailarina brasileña.
 Carla Pérez, montañista ecuatoriana.